Die Handball-Bundesliga 1996/97 war die 19. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 31. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 14. September 1996 und endete mit dem letzten Spieltag am 27. April 1997.

Saisonverlauf 
16 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1997. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TuS Schutterwald und der VfL Fredenbeck. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 23. Mal statt.

Deutscher Meister 1997 wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des TBV Lemgo.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die erst zu Saisonbeginn aufgestiegenen Mannschaften des TuS Schutterwald und der VfL Fredenbeck. Zum dritten Mal in der Geschichte der Bundesliga nach 1974/75 und 1975/76 wurden Relegationsspiele ausgetragen: Der TSV Bayer Dormagen musste als 14. gegen die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen zwei Spiele um den Verbleib in der 1. Bundesliga austragen, Dormagen konnte sich mit zwei Siegen durchsetzen.

In 240 Spielen fielen mit insgesamt 11.801 Toren (ø 49,2 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2,7 Tore mehr als in der Saison 1995/96. Dabei gab es 151 Heimsiege, 20 Unentschieden und 69 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der TBV Lemgo am 10. Spieltag mit 38:22 gegen den OSC 04 Rheinhausen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 7. Spieltag ebenfalls die Mannschaft des TBV Lemgo mit 15:31 beim VfL Fredenbeck. Das torreichste Spiel fand am 30. Spieltag zwischen dem THW Kiel und dem TuS Schutterwald statt und endete 40:33. Das waren 23 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TuS Nettelstedt (1×), THW Kiel (2×) und der TBV Lemgo (27×). Torschützenkönig wurde mit 209 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.

Den zum 23. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich ebenfalls die Mannschaft der TBV Lemgo.

Außerdem gewann die SG Flensburg-Handewitt  den EHF-Pokal und der TuS Nettelstedt den City-Cup.

Statistik

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele wurden zwischen dem Vierzehnten der Bundesliga, TSV Bayer Dormagen, und dem Zweitligisten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen ausgetragen.

Damit blieb der TSV Bayer Dormagen in der Bundesliga.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1996/97 gewann die Mannschaft des TBV Lemgo. Sie besiegte im Finale am 9. März 1997 in Hamburg die Mannschaft der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit 28:23.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1996/97

1996
Handballsaison 1996/97